Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Arahad I – 7. wódz Dúnedainów
 Arahad II – 10. wódz Dúnedainów